Sunfeast Open 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на хардовых кортах в зале.

Турнир-2006 является 2-м по счёту, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 18 по 24 сентября 2006 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мартина Хингис (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мартина Хингис выигрывает свой 2й в сезоне и 42й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 В обоих финалах сезона Хингис побеждает представительниц России ( ранее в Риме обыграна Динара Сафина ).
 Ольга Пучкова уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Саня Мирза выигрывает свой 2й в сезоне и 3й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации. Все победы одержаны на домашних турнирах.
 Лизель Хубер выигрывает свой 3й в сезоне и 15й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sunfeast Open
 WTA Тур 2006
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Сентябрь 2006 года
2006